

Населені пункти та їхні частини
 Рушкув — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Рушкув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Рушкув — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рушкув — частина села Маужиці в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки